Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John Fitzgerald e Anders Järryd erano i detentori del titolo, ma solo Fitzgerald ha partecipato in coppia con Boris Becker.

Becker e Fitzgerald hanno battuto in finale 6–4, 7–6 Peter McNamara e Paul McNamee.

Teste di serie
 Boris Becker /  John Fitzgerald (campioni)
 Ivan Lendl /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Brad Drewett /  Kim Warwick (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1986